Gångbana kan syfta på:

Trottoar
Gångväg